Urysohn steht für:
 Pawel Samuilowitsch Urysohn (1898–1924), russischer Mathematiker
 (13673) Urysohn, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch: 
 Lemma von Urysohn
 Metrisierbarkeitssatz von Urysohn
 Urysohn-Raum